Sainte-Colombe (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Sainte-Colombe (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Sainte-Colombe (Landy) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Sainte-Colombe (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Sainte-Colombe (Côte-d’Or) – dawna nazwa Sainte-Colombe-en-Auxois, francuskiej gminy w regionie Burgundia
 Sainte-Colombe (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Sainte-Colombe (Ille-et-Vilaine) – francuska gmina w regionie Bretania
 Sainte-Colombe (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Sainte-Colombe (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Sainte-Colombe (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Sainte-Colombe (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Sainte-Colombe (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Sainte-Colombe (Alpy Wysokie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Sainte-Colombe (Rodan) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy

Zobacz też 
 Święta Kolumba